Мегарей (Мегари)
 Мегарей (Онхест)
 Мегарей (Фіви)